Lapido puede referirse a:

 Lapido (apellido), apellido español.
 Lapido (Ames), aldea española de la parroquia de Ortoño, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
Lapido (Puerto del Son), localidad de la parroquia de Muro, municipio de Puerto del Son, provincia de La Coruña, Galicia, España.